Frades kan syfta på följande platser:

Portugal 

 Frades (freguesia i Portugal), Braga, Póvoa de Lanhoso,

Spanien 

 Frades (kommun i Spanien), Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar